

Пенцлав — гміна в Ґлоґовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Пенцлав — село в гміні Пенцлав Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пенцлав — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства